Brancati ist der Familienname folgender Personen:
 Chiara Brancati (* 1981), italienische Wasserballspielerin
 Paula Brancati (* 1989), kanadische Schauspielerin
 Vitaliano Brancati (1907–1954), italienischer Schriftsteller